Forstadius ist der Familienname der folgenden Personen:

 Anna-Carin Forstadius (* 1983), schwedische Squashspielerin
 Lovisa Forstadius (* 1987), schwedische Squashspielerin